F17 ou F.17 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 F 17, un sous-marin de la Regia Marina ;
 Fairey Campania F.17, un avion de reconnaissance britannique ;
 Torpille DTCN F17, une torpille de la marine française.

Informatique 
  est la dix-septième touche de fonction d'un clavier informatique de marque Apple ;
 Fedora17, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire.

Médecine 
 Le F17 est le code de classification des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac, dans la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres